Ризенфлюгцойг (, «гигантский самолёт»; в английских источниках также R-plane) — название класса немецких тяжёлых бомбардировщиков периода Первой мировой войны. От сходных летательных аппаратов Grossflugzeug (например,  Gotha G.V) отличался большей бомбовой нагрузкой и радиусом действия.

История 
После появления в германских ВВС новых типов самолётов, качественно отличавшихся от предыдущих моделей, Инспекторат военно-воздушных сил (Idflieg, Inspektion der Fliegertruppen), распорядился использовать для обозначения подобных типов литерный индекс «R», за которым следовали точка и римская цифра. Гидросамолеты обозначались добавлением строчной буквы «s».

Хотя у новых аэропланов имелось значительное сходство с бомбардировщиками G-класса (некоторые «гиганты» даже были первоначально отнесены к этому классу, а затем переклассифицированы), главным их различием было требование иметь возможность проводить обслуживание двигателей во время полёта. К решению этой задачи имелись различные подходы и получившиеся в результате конструкции можно было условно разделить на две группы: первая — с установленными в центре фюзеляжа двигателями, передававшими мощность на установленные между крыльями воздушные винты посредством различного рода приводов, и вторая — с обычным расположением силовых установок (в больших мотогондолах или в носовой части самолета), и размещением бортинженеров близ каждой группы двигателей. Реализация первого варианта на практике оказалась непростой, поэтому большинство эксплуатировавшихся самолётов этого класса относятся ко второму типу. Усложнял ситуацию и тот факт, что установленные на одном самолёте моторы (чаще всего 4 или более) могли различаться маркой, моделью и мощностью.

Немецкие самолёты-гиганты были самыми большими из использовавшихся образцов авиации Первой мировой. Для сравнения, в ВВС стран Антанты наибольшими были С-22 «Илья Муромец» (размах крыльев 29,8 метров), Caproni Ca.4 (29,9 м.), единственный построенный Felixstowe Fury (37,5 м.) и Handley Page V/1500 (38,41 м.), из которых только три успели принять участие в войне. В свою очередь, самолёты R-класса, участвовавшие в налётах на Лондон, были крупнее любого немецкого бомбардировщика времён Второй мировой войны, а у самого крупного из них, Siemens-Schuckert R.VIII (1918 года выпуска) размах крыльев составлял 48 метров. Это достижение было перекрыто лишь 16 лет спустя, с появлением советского цельнометаллического восьмимоторного моноплана АНТ-20 «Максим Горький»  (размах 63 метра).

В течение военных лет немецкими тяжёлыми бомбардировщиками было выполнено 146 документально подтверждённых вылетов против целей в Бельгии, Франции, Великобритании и России, использованная в этих вылетах бомбовая нагрузка составила 128 842 кг Против Британии эскадра Rfa 501 провела 11 рейдов, было сброшено 27 190 кг бомб (93,4% от запланированного), потеряны 2 самолета. В один из вылетов самолёт R.39 (Staaken R.VI) одновременно сбросил 3 бомбы массой в 1 тонну каждая. Наибольших разрушений удалось добиться ночью 29 января 1918 года, когда во время бомбёжки Лондона 38 человек были убиты и 90 ранены, а попаданием одной из бомб было полностью разрушила целое здание.

«Гиганты» находились в эксплуатации с 1915 по 1919 год. Пережившие войну затем использовались в качестве гражданских авиалайнеров; несколько самолётов были зафрахтованы правительством УНР и участвовали в перелётах в Германию и обратно над враждебными территориями Польши и Румынии.

Список самолётов R-класса

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Brief contemporary technical description of the Dornier Rs.III or Rs.IV, with rough diagrams.
"The Four-engine Giant" Notes on German Bombers in 1918 issue of Flight
"The Linke-Hofmann Giant Machines", p.2, p.3 & p.4 in 1919 issue of Flight
"The German D.F.W. Commercial Four-Engined Biplane", p.2, p.3, p.4 & p.5 in 1919 issue of Flight

Flyingmachines.ru's photo page of many WW I German R-class bombers

Бомбардировщики Германии
Самолёты Первой мировой войны
German bomber aircraft 1910–1919